Мануэль Асна́р Субигара́й (; ) — испанский , , , , политик правого толка, дипломат баскского происхождения. Один из самых видных журналистов XX века в Испании.

Биография 
Занимался журналистикой с 12 лет. Получил высшее образование в области философии и литературы в университетах Памплоны и Мадрида и в области права в университетах Вальядолида и Мадрида. В молодости — активный сторонник баскского национализма. Сотрудничал с праворадикальной газетой La Tradición Navarra, редактировал газету Euzkadi.

С 1914 года — военный корреспондент на фронтах Первой мировой войны, позже занял должность главного редактора столичной газеты El Sol.

С 1916 года — член Баскской националистической партии, представитель её наиболее радикального крыла.

В 1922 году со своей семьей переехал на Кубу, где работал в нескольких местных газетах. Редактировал El Diario de la Marina и El País of Cuba.

После создания Второй Испанской Республики в 1931 году вернулся на родину. Поддерживал Республиканскую консервативную партию, стал сторонником Франциско Франко . После начала гражданской войны в Испании вступил в фалангу. На протяжении всей войны был автором хроник с полей основных военных сражений.

В 1940—1943 годах написал и опубликовал свои самые важные книги: «Historia militar de la Guerra de España (1936—1939)» («Военная история испанской войны (1936—1939)») и «Historia de la Cruzada» («История крестового похода»).

С 1948 года — на дипломатической работе. Посол Испании в Доминиканской Республике (1948—1951), Аргентине (1953—1955), Марокко (1963—1964), посол Испании при ООН (1964—1967).

С 1960 года — директор газеты La Vanguardia.

Его внук Хосе Мария Аснар был премьер-министром Испании (1996—2004).

Получил ряд международных наград за свою журналистскую и дипломатическую карьеру.

Избранная библиография 
 El jardín del mayorazgo (1914)
 La España de hoy (1926)
 Historia de la Segunda Guerra Mundial (1941—1943 в 2 томах)
 El Corresponsal en el Extranjero (1967)
 Historia militar de la guerra de España (1969)
 Un Joven de 1915 ante José Ortega y Gasset (1970)

Награды 
 Большой Крест Военных заслуг (Испания)
 Большой Крест гражданских заслуг (Испания)
 Орден Короны (Бельгия)
 Большой крест ордена Христа (Португалия)
 Орден Карлоса III
 Кавалер ордена Почётного легиона (Франция)
 Орден Заслуг (Сирия)
 Орден Британской империи
 Национальная премия в области журналистики Франсиско Франко (1938)

Примечания

Ссылки 
 Биография

Участники гражданской войны в Испании (франкисты)
Военные корреспонденты
Послы Испании в Аргентине
Послы Испании в Марокко
Послы Испании в Доминиканской Республике
Постоянные представители Испании при ООН
Политики Испании
Члены Баскской националистической партии
Писатели Страны Басков
Выпускники Наваррского университета